Le cabinet Woidke () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Woidke I, au pouvoir entre 2013 et 2019 ; 
 le cabinet Woidke II, au pouvoir entre 2014 et 2019 ; 
 le cabinet Woidke III, au pouvoir depuis 2019.